Ženská čtyřhra Generali Ladies Linz 2016 probíhala uprostřed října 2016. Do deblové soutěže lineckého tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený americký pár Raquel Atawová a Abigail Spearsová, jež v semifinále podlehl dvojici Anna-Lena Grönefeldová a Květa Peschkeová.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený nizozemsko-švédský pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, který ve finále zdolal německo-české turnajové trojky Annu-Lenu Grönefeldovou s Květou Peschkeovou po setech 4–6, 6–2 a závěrečném supertiebreaku [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly čtvrtý společný titul, druhý v sezóně. Bertensová vybojovala čtvrtou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a Larssonová pak sedmou takovou.

Nasazení párů 
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  'Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (finále)  Demi Schuursová /  Renata Voráčová (semifinále)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2016
WTA Tour 2016